Piracaia steht für:

 Piracaia (Brasilien), Stadt im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Piracaia (Fußballspieler) (Marcelo Gonçalves de Oliveira; * 1971), brasilianischer Fußballspieler